Ґонти — покрівельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок

Ґонти — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства